Bidart est un nom d'origine basque dont l'origine étymologique du mot est Bidarte et qui signifie « entre les chemins ».

Toponyme 
 Bidart, ville du département des Pyrénées-Atlantiques,

Patronymes 

Beba Bidart (1924-1994), actrice et danseuse argentine ;
Cédric Bidart (1988-), joueur franco-espagnol de rink hockey ;
Frank Bidart (1939-), poète américain ;
 Jean Bidart (1923-2010), coureur cycliste français ;
 Laurent Bidart, joueur français de rugby à XV ;
Philippe Bidart, chef historique de l'organisation révolutionnaire basque Iparretarrak ;
 Pierre Bidart, professeur et anthropologue français.

Notes et références